Ульяновка () — село,
Орлянский сельский совет,
Васильевский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2320984404. Население по переписи 2001 года составляло 116 человек.

Географическое положение 
Село Ульяновка находится в 1,5 км от села Тополиное и в 2,5 км от села Малая Белозёрка.
Через село проходят автомобильная дорога  и
железная дорога, станция Малая Белозёрка.

История 
 1794 год — дата основания как село Зирка.
 1916 год — переименовано в село Ульяновка.

Примечания